Frank Lampard, Jr. – calciatore inglese, figlio di Frank Lampard, Sr.
 Frank Lampard, Sr. – ex calciatore inglese, padre di Frank Lampard, Jr.